Seznam guvernerjev Vermonta.

Samostojna republika
Thomas Chittenden  1778-1789 
Moses Robinson  1789-1790
Thomas Chittenden 1790-1791

Zvezna država

Vermont